Минас-де-Риотинто () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Минера. Занимает площадь 24 км². Население — 4209 человек (на 2010 год). Расстояние — 74 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Las mejores fotografías de Riotinto
 Riotinto Digital, Portal sobre Minas de Riotinto
 Parque minero de Riotinto
 Web sobre Minas de Riotinto
 Foro de la Asociación Minas del Rey Salomón
 Guía de Riotinto (Huelva)
 Página Web de Víctor Hugo Benito, un riotinteño
 Web oficial de Rafael Prado; Pianista, Compositor y Doctor en Comunicación Audiovisual nacido en Minas de Riotinto.

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы